Le samedi  est le  de l'année 1896.

Naissances 
 Marc de Molènes (mort le ), avocat et homme politique français
 Heimito von Doderer (mort le ), écrivain autrichien
 Albert Becker (mort le ), joueur d'échecs autrichien
 Rudolf Nissen (mort le ), chirurgien allemand

Décès 
 Jean Baptiste Désiré Beauvais (né le 20 mai 1831), entrepreneur danois
 Marie-Isabelle d'Alcantara Bourbon (née le ), fille légitimée de l'empereur Pierre Ier du Brésil

Autres événements 
 Fondation du 1. FC Munich 1896

Voir aussi 
 5 septembre et septembre 1896